Fall se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Clinton Fall
 Joan Fall